XGA, sigle composé des trois lettres X, G et A, peut faire référence à :
 Extended Graphics Array,
 Gaoua au Burkina Faso, selon la liste des codes AITA des aéroports,